Тонга:

 Тонга — острівна держава-королівство в Океанії.
 Тонга — тонганці, полінезійський народ, основне населення острівної держави Тонга.
 Тонга — народ банту (група N) у Південній Африці.
 Тонга — тектонічна плита в Тихому океані
 Тонга — глибоководний жолоб в Тихому океані